Le championnats du monde street-hockey a eu lieu en 2009 en Republique tchèque. C'est la  de cette épreuve.

Patinoires

Résultats

Phase de groupes

Division 1A 
 

|}

Division 1B 
 

|}

Division 2A 
 

|}

Division 2B 
 

|}

Phase à élimination directe

Huitiemes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Troisième place

Finale

Classement final

Voir aussi

Liens externes 
 ISBHF.info site officiel de ISBHF
  Site de la compétition

Street-hockey
Street-hockey 2009
Sport à Pilsen
Sport en Tchéquie en 2009
Sport en juin 2009